Суперкубок Италии по футболу 2009 () — 22-й розыгрыш Суперкубка Италии, в котором встречались чемпион страны сезона 2008/09 миланский «Интер» и обладатель Кубка Италии 2008/09 «Лацио». Встреча состоялась 8 августа 2009 года в Пекине, на Пекинском национальном стадионе.

Матч

Ссылки 
 Отчёт на rsssf.com

2009
Матчи ФК «Интернационале»
Матчи ФК «Лацио»
Футбол в Италии в 2009 году
Спорт в Пекине